Актиничность, актиничность фотографическая (, родительный падеж  — луч) — способность излучения оказывать фотографическое действие на светочувствительный материал.

Актиничный свет — электромагнитное излучение, обладающее способностью оказывать воздействие на конкретный светочувствительный материал предусмотренным способом.

Неактиничный свет — электромагнитное излучение, не вызывающее предусмотренного данным светочувствительным материалом фотохимического изменения.

Количественная характеристика 
Абсолютной мерой актиничности излучения является светочувствительность конкретного материала.

Мерой относительной актиничности различных источников излучения может служить отношение освещённостей, создаваемых в плоскости фотографического материала исследуемыми источниками, при идентичных выдержках и одинаковых условиях последующей физико-химической обработки, для получения одинакового фотографического эффекта (например, плотности негатива).

См. также 
 Сенсибилизация фотоматериалов

Примечания

Литература 
 

 

Фотография